Jan de Liefde (predikant), Nederlands predikant, evangelist en schrijver van christelijke boeken en -liederen.
Johan de Liefde (viceadmiraal), ook wel Jan, viceadmiraal van Holland en West-Friesland onder de raad van de Admiraliteit van Rotterdam